Seidenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Seidenberg (1916–1988), US-amerikanischer Mathematiker
 André Seidenberg (* 1951), Schweizer Buchautor und Arzt
 Dennis Seidenberg (* 1981), deutscher Eishockeyspieler
 Faith Seidenberg († 2015), US-amerikanische Juristin und Bürgerrechtlerin
 Ivan Seidenberg (* 1946), US-amerikanischer Manager
 Marc Seidenberg (* 1969), deutscher Hörspiel- und Synchronsprecher
 Simone Seidenberg, deutsche Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Wolfgang Seidenberg (* 1962), deutscher Schauspieler 
 Yannic Seidenberg (* 1984), deutscher Eishockeyspieler

Seidenberg steht für

 Seidenberg (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf in Niederbayern
 Zawidów, Stadt, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Seitenberg